Allgemeine Zeitung peut désigner :
 Allgemeine Zeitung, un journal quotidien namibien ;
 Wiener Allgemeine Zeitung, un ancien journal autrichien, publié de 1880 à 1934 ;
 Allgemeine musikalische Zeitung (Journal musical général), un périodique en langue allemande publié pendant tout le xixe siècle ;
 Frankfurter Allgemeine Zeitung (Journal général de Francfort), un des trois quotidiens allemands les plus lus ;
 Deutsche Allgemeine Zeitung, un journal quotidien allemand qui est paru à Berlin de 1861 à 1945.